Александр Иванович Фадеев:
 Фадеев, Александр Иванович (1862—1917) — русский революционер, отец писателя А. А. Фадеева.
 Фадеев, Александр Иванович (1941—2016) — советский и российский музыковед, композитор, автор музыки гимна Курганской области.
 Фадеев, Александр Иванович (1857—1918) — управляющий Верх-Исетским горным округом.